Een verkeersweg:
 N834 (België)
 N834a (België)
 N834 (Frankrijk)
 N834 (Nederland), zie Provinciale weg 834

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing